LTU – codice vettore ICAO di LTU International
 ltu – codice ISO 639-3 della lingua latu
 LTU – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Lituania